Navia peut désigner :

Toponymes

Navia : commune de la communauté autonome des Asturies en Espagne ;
 Navia : l'une des huit paroisses de la commune autonome de Navia en Espagne.
 Navia : une rivière de Galice et des Asturies.

Autres 
 Navia : genre de plates de la famille des Bromeliaceae.

Homonymie de toponyme